Les spahis soudanais désignent des combattants africains des forces armées françaises :
 En 1891, un escadron de spahis soudanais est créé. Il devient en 1902 le  de spahis sénégalais.
 En 1941, un escadron de spahis soudanais est créé au sein du régiment de tirailleurs sénégalais du Tchad pour renforcer le  de marche de spahis marocains, dont il devient le .